Antilly puede referirse a: 

 Antilly, comuna francesa situada en Mosela.
 Antilly, comuna francesa situada en Oise.